Eustaqui II de Boulogne (v. 1018- v. 1087) va ser comte de Boulogne des de 1049 fins a la seva mort. És conegut pel seu paper a la Batalla de Hastings, on lluità a favor dels normands, i per ser el pare dels croats Jofré de Bouillon i Balduí I de Jerusalem.

Biografia 
Era fill gran del comte Eustaqui I de Boulogne i la seva muller Matilde de Lovaina. Vers l'any 1036 es va casar amb Goda, filla d'Etelred l'Indecís i germana del rei Eduard el Confessor. El matrimoni formava part de la política d'Eustaqui de mantenir una aliança amb els reis anglosaxons en contra dels seus veïns normands.

Vers l'any 1047 Goda va morir, i Eustaqui es tornà a casar amb la filla del duc Godofreu de la Baixa Lorena, Ida. També va canviar l'orientació de la seva política d'aliances i acabar esdevenint una part important de la conquesta normanda d'Anglaterra de 1066. Va lluitar a Hastings i després de la victòria li foren concedides extenses terres, cosa que suggereix que la seva contribució a la victòria va ser significativa.

Eustaqui va morir vers l'any 1087, i fou succeït al comtat pel seu fill gran Eustaqui III.

Hom especula que fou Eustaqui qui encarregà el Tapís de Bayeux.

Família

Avantpassats

Núpcies i descendents 
Vers l'any 1036 es casà amb Goda (1004 - v. 1047), filla del rei Etelred d'Anglaterra. no tingueren descendents.

El 1057 es casà en segones núpcies amb Ida de Verdun (v. 1040 – 1113), filla del duc Godofreu de la Baixa Lorena. Van tenir tres fills:

 Eustaqui (1056-1125), que el succeïria al comtat de Bolonya.
 Jofré (1058-1099), seria duc de la Baixa Lorena, i lideraria la primera croada fins a ser nomenat protector del Sant Sepulcre a Jerusalem.
 Balduí (1065-1118), que succeïria el seu germà com a governant de Jerusalem i seria el primer a proclamar-se'n rei com a Balduí I.

Comtes de Boulogne
Anglaterra normanda
Militars de l'edat mitjana